Leordoaia se poate referi la:

 Localități din Republica Moldova
 Leordoaia - sat din componența comunei Hîrjauca din raionul Călărași
 Leordoaia - sat din componența comunei Hîrcești din raionul Ungheni
 rezervația naturală Leordoaia

Localități omonime din Republica Moldova